Julnatt kan syfta på:

 Julnatt (musikalbum) – ett julalbum från 1995 av Sten Nilsson & Joybells
 Julnatt – införd i 2003 års evangeliebok i Sverige, se Julnatten
 Julnattsmässa –  en Gudstjänst-mässa som firas vid midnatt på julnatten

Se även
 Julenatt – ett julalbum av Elisabeth Andreassen och Rein Alexander från 2009
 Julafton – dagen före juldagen den 25 december